Quebranta-piedras puede referirse a:
 el nombre común de la planta Herniaria cinerea;
 el nombre común de la planta Saxifraga longifolia.